Вроченский — украинская фамилия. Известные носители:

 Вроченский, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; 1 сентября 1917.
 Вроченский, Михаил Антонович — Георгиевский кавалер; подпоручик; № 9618; 8 сентября 1855.